Thijs van Leeuwen (1987), Nederlands handballer
 Thijs van Leeuwen (2001), Nederlands voetballer